

Делвино () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Благоєвград.
 Делвино () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирково.